Songs of Love and Hate — третий студийный альбом канадского поэта и музыканта Леонарда Коэна, изданный в 1971 году.

Песня «Sing Another Song, Boys» была записана на музыкальном фестивале Isle of Wight 30 августа 1970 года, все прочие — в студии Trident Studios в Лондоне с 22 по 26 сентября. В 1995 году Songs of Love and Hate был переиздан на CD, а в 2012 занял 295 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone».

Название Songs of Love and Hate () носит описательный характер и раскрывает основную тему альбома. На задней обложке альбома написаны строчкикоторые можно перевести так:

Оригинальная версия «Famous Blue Raincoat» заканчивается строчкой «Sincerely, L. Cohen» (). Впоследствии на песню было записано множество каверов, в том числе бэк-вокалисткой Коэна Дженнифер Уорнес на трибьют-альбоме музыканту. На «Avalanche» записали кавер Nick Cave and the Bad Seeds на их дебютном альбоме 1984 года From Her to Eternity. Песня «Dress Rehearsal Rag» изначально была записана Леонардом Коэном для альбома Songs from a Room, но была изъята из финальной версии. Она вошла на Songs of Love and Hate как бонусная композиция.

Список композиций 

Первая сторона:

Вторая сторона:

Бонусы-треки:

Примечания

Ссылки 
 Songs of Love and Hate на Disogs
 Songs of Love and Hate на Rolling Stone
 Информация об альбоме на The Leonard Cohen Files

Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Legacy Recordings
Альбомы, спродюсированные Бобом Джонстоном